Begin je priimek več oseb:    
 Floyd Lawrence Begin, ameriški rimskokatoliški škof
 Louis Nazaire Bégin, kanadski rimskokatoliški nadškof
 Menahem Begin, izraelski politik in državnik